Haploskupina L3 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L3 je vymezena územím Afriky. Vyskytuje se především na východě kontinentu.

Haploskupina L3 je předchůdkyní haploskupin M a N. Z těchto haploskupin se vydělily všechny haploskupiny, které se nacházejí mimo území Afriky. Jsou tak považovány za iniciátory lidské migrace z afrického kontinentu.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L3